Wahle ist der Name folgender geografischer Orte:
 Wahle (Vechelde), ein Gemeindeteil von Vechelde in Niedersachsen
 die Wahle, ein Gewässer in Hessen, siehe Wahlebach

Wahle ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Wahle (1892–1970), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant
 Christian Wahle (1884–1969), deutscher Tenor und Gesangslehrer
 Ernst Wahle (1889–1981), deutscher Prähistoriker
 Frank Wahle (* 1953), deutscher Grafiker
 Friedrich Wahle (1860–1927), deutscher Maler, Zeichner und Karikaturist
 Georg Heinrich Wahle (1854–1934), deutscher Rechtswissenschaftler
 Julius Wahle (1861–1940), österreichischer Literaturwissenschaftler
 Karl Wahle (1887–1970), österreichischer Richter
 Kurt Wahle (1854–1928), deutscher General im Ersten Weltkrieg in Deutsch-Ostafrika
 Otto Wahle (1879–1963), österreichischer Schwimmer
 Richard Wahle (1857–1935), österreichischer Philosoph
 Siegfried Wahle (1869–1941), deutscher Allgemeinmediziner, Generaloberarzt und Sanitätsrat jüdischer Abstammung
 Stephan Wahle (* 1974), deutscher römisch-katholischer Theologe

Siehe auch:
 Vahle
 Wale (Begriffsklärung)
 Waele
 Wahl (Begriffsklärung)
 Wahlen